L’ultimo colpo – Album di esordio della band indie pop italiana Morisco, che prende il proprio nome dall’omonimo personaggio della saga di Tex Willer (Bonelli Editore) https://music.apple.com/it/album/lultimo-colpo/1500420214
L'ultimo colpo, albo di Corto Maltese
L'ultimo colpo, film di Jan Egleson
Lupin III - L'ultimo colpo, film anime basato sulla serie Lupin III